WPC est un sigle qui signifie :
 World Pensions Council, Fédération internationale des fonds de pension et des caisses de retraite, centre de recherche pluridisciplinaire à l’origine du Forum mondial des fonds de pension ;
 World Policy Conference ;
 Watt Pulse Communication, technologie CPL développée par la société Watteco ;
 Wood Plastics Composites (bois composite) ;
 World Puzzle Championship ;
Wireless Power Consortium, consortium d'industriels réalisant la standardisation de la charge sans fil pour des périphériques mobiles ;
 Weather Prediction Center, l'un des centres nationaux du service météorologique des États-Unis spécialisé dans les quantités de précipitations.